Иса́ков (Иса́кова) — русская фамилия.

Исаков

А 
 Исаков, Абдулла Исакович (1935—1997) — учёный-историк, археолог и общественный деятель Таджикистана.
 
 Исаков, Алексей Викторович (род. 1960) — российский дипломат.
 Исаков, Алексей Геннадьевич (род. 1976) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Исаков, Алексей Юрьевич (1952—2001) — советский художник-анималист, книжный иллюстратор.
 Исаков, Амангельды (1905—1993) — один из первых механизаторов в КазССР, Герой Социалистического Труда.
 Исаков, Андрей Александрович (1916—1973) — советский хозяйственный и государственный деятель.

Б

В 
 Исаков, Валентин Иванович (1928—1997) — генеральный директор ОАО «АвтоВАЗ» (1982—1988).
 Исаков, Валерий Трофимович (1936—2017) — советский режиссёр, сценарист и актёр.
 
 Исаков, Виктор Фёдорович (род. 1932) — советский и российский дипломат.

Г 
 Исаков, Геннадий Васильевич (1928—2017 ? 2018) — советский и казахстанский фехтовальщик и тренер, отец и тренер С. Г. Исакова.
 Исаков, Геннадий Георгиевич (1939—1969) — советский футболист.
 
 Исаков, Григорий Степанович (1775—1854) — русский кораблестроитель, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.

Д 
 Исаков, Дмитрий Павлович (1895—1947) — советский военно-морской деятель, капитан 1-го ранга.

Е

И 
 
 Исаков, Исабек (1933—2014) — советский и киргизский писатель, поэт и переводчик, журналист.
 Исаков, Исмаил Исакович (род. 1950) — киргизский государственный деятель.

К 
 Исаков, Каныбек Абдуваситович (1969—2020) — ректор Ошского государственного университета, депутат Ошского городского кенеша.

М 
 Исаков, Михаил Иванович (род. 1946) — Герой Советского Союза, советник при МВД ДР Афганистан.

Н 
 Исаков, Нестор Михайлович (1920—1982) —  советский военный деятель, кавалер ордена Ленина.

П

Р 
 Исаков, Руслан Саидович (род. 1989) — российский борец греко-римского стиля.

С 
 Исаков, Сапар Джумакадырович (род. 1977) — киргизский государственный деятель, премьер-министр Киргизии с 2017.
 
 
 Исаков, Сра (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Исаков, Степан Ильич (1884—1921) — русский советский писатель и журналист, литератор.

Т 
 Исаков, Туляган Ульмасович (род. 1949) — советский футболист; тренер.

Ф 
 Исаков, Фёдор Трофимович (1918—1941) — советский поэт и переводчик.
 Исаков, Филипп Анисимович (1906—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.

Э 
 Исаков, Эдуард Владимирович (род. 1973) — российский пауэрлифтер.
 Исаков, Эльбрус Худсият оглы (род. 1981) — грузинский и азербайджанский горнолыжник.

Ю

Я 
 Исаков, Яков Алексеевич (1811—1881) — петербургский книготорговец и издатель.



Населённый пункт 
 Исаков — село в Ивано-Франковской области Украины.

См. также 
 Исаково
 Исаковский